Па́вел Жу́ков:
 Жуков, Павел Александрович (1903—1968) — советский государственный и партийный руководитель, учёный-экономист.
 Жуков, Павел Иванович (род. 1962) — советский и российский хоккеист .
 Жуков, Павел Семёнович (1870—1942) — российский и советский фотограф, мастер портретной и репортажной фотографии.